Sebastian Aho ist der Name folgender Personen:

* Sebastian Aho (Eishockeyspieler, 1996) (* 1996), schwedischer Eishockeyspieler
 Sebastian Aho (Eishockeyspieler, 1997) (* 1997), finnischer Eishockeyspieler